Красноарме́йка (муж. красноармеец) — имеющая отношение к Красной армии, женщина, воевавшая за коммунизм.

 Топоним

 Красноармейка — станция в Павлодарском районе Павлодарской области Казахстана.
 Красноармейка — посёлок в Альметьевском районе Татарстана, Россия.
Красноармейка — до 2019 г. название села Кеменгер в Павлодарском районе Павлодарской области Казахстана.

См. также